Штат Мексики Южная Нижняя Калифорния является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 5 муниципалитетов.

Источники

См. также 
 Города Южной Нижней Калифорнии
 Южная Нижняя Калифорния

Муниципалитеты Южной Нижней Калифорнии
Списки:Мексика